Tenno is:
 De titel voor de keizer van Japan
 Een plaats in Italië, zie Tenno (Italië)
 Tenno (Akita), een gemeente in de prefectuur Akita, Japan